Анна Родионова:
 Родионова, Анна Александровна (род. 1996) — российская гимнастка.
 Родионова, Анна Николаевна (в девичестве Нестерова; 1751—1827) — российская благотворительница; основательница Казанского Родионовского института благородных девиц. 
 Родионова, Анна Сергеевна (род. 1945) — советская и российская сценаристка, драматург, актриса и педагог.
 Родионова, Анна Вячеславовна (род. 1990) — российский кинооператор и режиссёр документального кино.